Rozgrywki grupy B na Mistrzostwach Europy w Curlingu 2014 odbyły się między 21 a 28 listopada 2014 w szwajcarskim Champéry, na lodowisku Verney Arena.

W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn kobiecych i 15 męskich. Z rozgrywek grupy A w 2013 do niższej klasy spadły Norweżki, Włoszki, Finowie i Francuzi. Z grupy C awansowały Holenderki, Słowaczki, Belgowie i Izraelczycy. Francuzi nie przystąpili do rywalizacji.

Złote medale wywalczyły Norweżki i Finowie.

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 9. sesji:

 DSC:  – 46,50 cm;  – 54,54 cm;  – 61,39 cm

Sesja 1. 
22 listopada 2014; 12:00

Sesja 2. 
22 listopada 2014; 20:00

Sesja 3. 
23 listopada 2014; 14:00

Sesja 4. 
24 listopada 2014; 8:00

Sesja 5. 
24 listopada 2014; 16:00

Sesja 6. 
25 listopada 2014; 9:00

Sesja 7. 
25 listopada 2014; 19:00

Sesja 8. 
26 listopada 2014; 12:00

Sesja 9. 
26 listopada 2014; 20:00

Tie-breaker 
27 listopada 2014; 8:30

Play-off

1-2 
27 listopada 2014; 14:00

3-4 
27 listopada 2014; 14:00

Półfinał 
27 listopada 2014; 20:00

Mały finał 
28 listopada 2014; 10:00

Finał 
28 listopada 2014; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 9. sesji:

 DSC:  – 25,60 cm;  – 72,10 cm;  – 78,28 cm

Sesja 1. 
22 listopada 2014; 8:00

Sesja 2. 
22 listopada 2014; 16:00

Sesja 3. 
23 listopada 2014; 9:00

Sesja 4. 
23 listopada 2014; 19:00

Sesja 5. 
24 listopada 2014; 8:00

24 listopada 2014; 12:00

Sesja 6. 
24 listopada 2014; 20:00

Sesja 7. 
25 listopada 2014; 14:00

25 listopada 2014; 19:00

Sesja 8. 
26 listopada 2014; 8:00

26 listopada 2014; 12:00

Sesja 9. 
26 listopada 2014; 16:00

Tie-breaker 
27 listopada 2014; 8:30

Play-off

A1-B1
27 listopada 2014; 14:00

A2-B2 
27 listopada 2014; 14:00

Półfinał 
27 listopada 2014; 20:00

Mały finał 
28 listopada 2014; 10:00

Finał 
28 listopada 2014; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu
 Mistrzostwa Europy w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2014
2014 w curlingu
Curling w Szwajcarii
2014 w Szwajcarii
Valais